L’Engle ist der Familienname folgender Personen:

 Claude L’Engle (1868–1919), US-amerikanischer Politiker
 Madeleine L’Engle (1918–2007), US-amerikanische Autorin